Османская империя, основанная во второй половине XIII века как небольшой бейлик (княжество) в Северо-Западной Малой Азии, приступила к территориальной экспансии уже в начале XIV века, в середине века приступила к завоеваниям в Европе, а в XVI веке захватила первые города в Африке. Османская империя непрерывно расширялась вплоть до 1683 года, когда её армия потерпела сокрушительное поражение под Веной и вынуждена была отступить. С конца XVII века и до начала XX века империя постепенно теряла свои владения во всех трёх частях света.

Ниже представлен список всех территорий, когда-либо входивших в состав Османской империи.

Европа 

Территориальные захваты в Европе Османская империя вела с 1354 года и по конец XVII века. Первым опорным пунктом Турции в Европе стал город Галлиполи. К середине XV века к империи были присоединены Сербия, Болгария, Албания, Крым и большая часть Греции. В 1453 году был завоёван важный опорный пункт христиан на Востоке, столица Византии — Константинополь. В XVI веке османами были покорены многие острова в Эгейском море, Венгрия, Трансильвания, Хорватия и Босния.

С конца XVII века империя начинает терять свои владения в Европе, и уже к 1913 её владения в Европе ограничиваются Константинополем и Адрианополем с окрестностями.

 Албания (1478—1912)
 Османская Болгария (1393/1396—1908)
 Босния и Герцеговина (1463—1878/1908)
 Валахия — государство-вассал, (1412—1456; 1462—1476; 1476—1594; 1601—1877)
 Османская Венгрия (1541—1699)
 Герцеговина (1481—1878/1908)
 Османская Греция (1460—1832)
 Додеканес (1522—1912)
 Крит (1669—1898/1913)
 Крымское ханство (1475—1774) — государство-вассал
 Кикладские острова (1566—1830)
 Македония (1371/1395—1912)
 Молдавское княжество — государство-вассал, (1455—1473; 1503—1572; 1574—1600; 1601—1877)
 Отранто (1480—1481)
 Подолия (1672—1699)
 Родос (1522—1912)
 Саронические острова (1460—1830)
 Северные Эгейские острова (1677—1912)
 Сербия (1459—1804/1878)
 Славония (1592—1699)
 Спорады (1538—1830)
 Трансильвания (княжество) — государство-вассал, (1541—1699)
 Черногория (1496/1499—1878)
 Эпир (1479—1912)

А также территории, расположенные на границе Европы и Азии:
 Абхазия (1578—1810)
 Восточная Армения (1514—1618)
 Грузия (1516—1603, 1620—1683, 1727—1735)
 Западная Армения (с 1514 г.)
 Кипр (1570—1878/1914)

Азия 

Свою территориальную экспансию в Азии Османская империя начала с захвата византийских владений в Вифинии и подчинения тюркских княжеств в Малой Азии в XIV-XV веках и закончила разгромом Сефевидского Ирана в XVII веке.

В XIX веке значительные территории Османской империи на Кавказе захватывает Россия, часть территорий достаётся Великобритании.

В 1914—1916 освобождаются Асир, Хиджаз, Эль-Хаса.

В 1918 союзники оккупируют турецкие Сирию, Палестину, Ирак.

В 1919—1923 Турция отстаивает свою независимость уже в Анатолии.

 Абадан (1514—1529, 1543—1623, 1639—1847)
 Аден (1538—1839)
 Иордания (1516—1918)
 Ирак (районы Багдада, Басры, Мосула) (1534—1917)
 Йемен (1517—1636, 1872—1918)
 Катар (1871—1916)
 Киликия (с 1515 г.)
 Кувейт (1534—1914)
 Ливан (районы Бейрута, Акры, Сидона) (1516—1918)
 Луристан (1587—1639)
 Оман (1550—1551, 1581—1588, 1659—1741)
 Палестина (1516—1918)
 Саудовская Аравия (область Асир) (1871—1914)
 Саудовская Аравия (область Неджд) (1817—1902)
 Саудовская Аравия (область Хиджаз) (1517—1916)
 Саудовская Аравия (район Эль-Хасы) (1871—1913)
 Сирия (районы Дамаска и Алеппо) (1516—1918)
 Хамадан (1721—1730, 1916—1918)
Под османским протекторатом находился султанат Аче (1566-1873), в который в 1560-х она отправляла морскую экспедицию.

Африка 
Османская империя в Африке вела большие завоевательные войны. Первой стала война с султанатом Мамлюков в 1515-19. В результате к империи отошёл Египет; в середине XVI века османы стали продвигаться на запад Африки и уже к концу века захватили Ливию, Тунис и Алжир. Последние две страны стали вассалами империи.

В XIX веке османы теряют почти все свои владения в Африке: в начале века полунезависимым становится Египет; в 1830 французы захватывают Алжир, в 1881 и 1882 у империи отнимают Тунис и Египет.

В 1911-1912, в результате войны с османами, Италия захватывает последние владения империи в Африке: Киренаику, Триполитанию и Феццан.
 Алжир (район города Алжир) (1536—1830)
 Алжир (район Константины) (1637—1830)
 Алжир (район Орана) (1708—1732, 1792—1831)
 Османский Египет (1517—1798, 1801—1914)
 Ливия (область Киренаики) (1521—1911)
 Ливия (область Триполитании) (1551—1912)
 Ливия (область Феццан) (1842—1912)
 Судан (область Нубия) (1553—1885)
 Тунис (1534—1881)
 Эритрея (область Массауа/Хабеш) (1557—1884)

Карты

См. также 
 Административное деление Османской империи
 Население Османской империи
 Вассальные и даннические государства Османской империи

Примечания

Литература 
 Петросян Ю. А., Османская империя. М., 1990.
 Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в средние века и новое время. М.: Изд-во МГУ, 1992.
 На перекрестке цивилизаций: Поль Лемерль, История Византии. Димитрис Кицикис, Османская империя. Весь Мир, 2006 г.
 Cleveland, William L. «The Ottoman and Safavid Empires: A New Imperial Synthesis» in A History of the Modern Middle East. Westview Press, 2004. pp37–56. ISBN 0-8133-4048-9.
 Creasy, Sir Edward Shepherd. History of the Ottoman Turks: From the beginning of their empire to the present time. R. Bentley and Son, 1877.

Ссылки 
 Хронология Турции и Османской империи в XI—XIX веках
 Хронология Турции в XX веке
 Информация об Османской империи
 Причины военных успехов Османской империи
 Османская империя в XVI—XVII веках (карта)
 История Турции
 Атлас Турции на Викискладе

История Османской империи
История Европы
История Азии
История Африки